Berlepsch:
 Hans (Hermann Carl Ludwig) von Berlepsch (1850 – 1915), un ornitólogo alemán

 Ave-del-paraíso de Berlepsch
 Tinamú (Inambú) de Berlepsch (tizón)